Mitchell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Mitchell explorer 
 Joseph C. Mitchell
 John D. Mitchell
 Lorelie Mitchell
 Michael Edward Mitchell
 Peter Chalmers Mitchell
 Thomas Livingstone Mitchell
 William Warren Mitchell